Раунд Лејк има више значења:
 Раунд Лејк (Њујорк)
 Раунд Лејк (Илиноис)
 Раунд Лејк (Минесота)